Eternal steht für:
 Eternal (Girlgroup), britische Girlgroup
 Eternal (Musiklabel), taiwanesische Musikproduktionsfirma sowie deren Musiklabel

 The Eternal (Band), australische Band

 Eternal Records, britisches Imprint der Warner Music Group 

Siehe auch:
 Eternals
 Eternalismus
 Eternity